Fanna – comune italiano del Friuli-Venezia Giulia
 Fanna – isola delle Palau
 Antonio Fanna - musicologo italiano
 Pierino Fanna – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano